Luis Gómez (wielrenner) - Venezolaans wielrenner
 Luis Gómez (voetballer) - Ecuadoraans voetballer
 Luis Gómez (honkballer) - Mexicaans honkballer